Le Lord Provost (en gaélique écossais : Àrd-Phrobhaist) est le représentant de l'autorité municipale dans les principales villes d'Écosse.

Quatre villes seulement (Aberdeen, Dundee, Édimbourg et Glasgow) ont le droit de nommer un Lord Provost à leur tête au lieu d'un maire. Les Lord Provost d'Édimbourg ou Glasgow portent le titre The Right Honourable devant leur nom. Les autres autorités locales en Écosse ont un Provost.

Un Lord Provost a un statut protocolaire supérieur à celui d'un Lord Mayor. Il est de droit le Lord Lieutenant de sa ville - en permettant au conseil municipal de choisir son propre représentant de la reine.

Références 
 

Personnalité politique écossaise
Gouvernement du Royaume-Uni